The Crusher steht für:

 The Crusher, Ringname von Reginald Lisowski (1926–2005), US-amerikanischer Wrestler
 The Crusher (Lied), Lied der US-amerikanischen Surf-Rock-Band The Novas (1964)
 The Crusher (Album), Album der schwedischen Melodic-Death-Metal-Band Amon Amarth (2001)